Mártonffy Károly (1812–1869) megyei főmérnök
 Mártonffy Károly (1821–1887) ügyvéd, országgyűlési képviselő, főispán
 Mártonffy Károly (1832–1889) színész
 Mártonffy Károly (1890–1979) jogász, egyetemi tanár